vrećica (obično se misli na najlonsku ili kartonsku)
Kesa (selo), selo Miwok Indijanaca istočno od Sonore, Kalifornija.
Kesuj, selo u južnoj Mađarskoj